Köthel kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Köthel, Stormarn – kommun, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein, 
 Köthel, Lauenburg – kommun, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein,